Линау () — немецкие топоним и фамилия. Известные носители:

  (1739—1816) — немецкий политик.
  (1818—1887) — американский архитектор немецкого происхождения.
  (1786—1861) — немецкий торговец.
 Линау, Отто (1877—1945) — немецкий инженер-судостроитель.
  (род. 1955) — немецкий геолог.
  (1798—1884) — австрийский торговец.

Топоним 
 Линау — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.